Die 1. Liga 2013/14 war die 66. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 27. Juli 2013 und endete am 7. Juni 2014 und es nahmen insgesamt achtzehn Vereine an der Saison 2013/14 teil.

Absteiger aus der Ekstraklasa war GKS Bełchatów. Aufsteiger aus der dritten polnischen Liga waren Chojniczanka Chojnice, Wisła Płock, Puszcza Niepołomice und Energetyk ROW Rybnik.

Teilnehmer 
An der 1. Liga 2013/14 nahmen folgende 18 Mannschaften teil:

Abschlusstabelle 

 Kolejarz Stróże bekam keine Lizenz für die Saison 2014/15, damit blieb Stomil Olsztyn in der Liga

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielplan und Tabelle auf 90minut.pl (polnisch)
 Spielplan und Tabelle auf kicker.de

Fußballsaison 2013/14
201314